Watres ist der Familienname folgender Personen:

 Laurence Hawley Watres (1882–1964), US-amerikanischer Politiker
 Louis Arthur Watres (1851–1937), US-amerikanischer Politiker